Mount Pleasant Commercial Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mount Pleasant Commercial Historic District (Tennessee), ID-Nr. 03001160
 Mount Pleasant Commercial Historic District (Utah), ID-Nr. 79002508